Эвдами́д () — мужское имя древнегреческого происхождения. 

Известные носители:

 Эвдамид — спартанский военачальник в начале IV века до нашей эры.
 Эвдамид I — царь Спарты (331/330—305 до н. э.)
 Эвдамид II — царь Спарты (ок. 275 — ок. 244 до н. э.)

Примечания